

Patronyme 

 Ronald Oaxaca (1943-), économiste américain.

Toponyme  

 Oaxaca, État du Mexique ;
 Oaxaca de Juárez, capitale mexicaine de l'État homonyme.

Autres 

 Oaxaca, fromage mexicain à pâte semi-ferme ;
 Décomposition de Blinder-Oaxaca, méthode statistique d'économétrie.